Lacoste (empresa), companyia francesa que fabrica roba, rellotges, perfums, sabates, cinturons, i maletes, entre altres ítems 
 Lacoste  o La Còsta (Valclusa) , municipi francès al departament de Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava 
 Lacoste  o La Còsta (Erau) , municipi al departament de l'Erau (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 René Lacoste (París, 1904 - Donibane Lohizune, 1996), jugador de tennis francès i fundador de la companyia tèxtil Lacoste
 Carlos Alberto Lacoste (1929 – 2004), militar argentí que va exercir interinament la presidència de la Nació durant un breu període